Newport East steht für:

 Newport East (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Newport East (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales